Paris-Montparnasse - Brest